Бесконечная война (также вечная война, ) — термин в американской политике, обозначающий войны, начатые США в рамках «войны с террором» в начале XXI века: войну в Афганистане, войну в Ираке,  и военные операции, проводимые без ведома американской публики и даже Конгресса, например, в Нигере<ref>Rukmini Callimachi и др. 'An Endless War': Why 4 U.S. Soldiers Died in a Remote African Desert  // The New York Times, 2018-02-18. (описывается засада у Тонго-Тонго).</ref>. Название отражает характер контрпартизанской войны с невозможностью решающей победы и необычную для США длительность катастрофических войн, которые к 2020 году длились почти два десятилетия ( и вовсе относит начало проблемы к 1980 году).

 Термин 
Термин издавна использовался для описания периодов истории с непрерывными войнами, в частности, ситуаций в Древней Греции и средневековой Европе. Его использование в применении к войне против терроризма, начатой президентом Бушем-младшим, восходит к статье  , опубликованной в Нью-Йорк Таймс 11 сентября 2005 годаConley, Donovan S. The joys of victimage in George W. Bush’s war of totality // Cultural Studies' Critical Methodologies 10.4 (2010): 347—357.. Даннеру, в его , принадлежит также провокационное сравнение ситуации в войне против террора с орвелловской «перманентной войной» () из романа «1984».

Термин получил распространение среди историковBacevich, Andrew J. Ending endless war: A pragmatic military strategy  // Форин афферс 95.5 (2016): 36-44. и военных специалистов. Э. Симпсон () отмечает, что войны, конечно же, не продолжаются вечно, и слово «бесконечная» отражает отсутствие механизма преобразования военных успехов в политические, отчего перспективы окончательной победы напоминают «угасающий свет в конце тоннеля».

 Причины 
Историки расходятся в оценке причин бесконечных войн. С. Мойн считает, что «гуманизация» войны привела к терпимости в отношении длительных безрезультатных войн в обществе, возводя эту идею к Л. Н. Толстому.

 Критика 
Бесконечные войны стали играть существенную роль в политических процессах США. В 2020 году все ведущие кандидаты в президенты США, как и президент Трамп, включили в свою программу прекращение бесконечных войн. Трамп оценил затраты за первые 17 лет войн в 7 триллионов долларов, с гибелью 7 тысяч американских солдат, при этом по его мнению, кроме смертей и разрушений, стране «нечего продемонстрировать».

Уже в 2003 году Д. Саймс предположил, что «новые освободительные войны» могут превзойти возможности американского бюджета, приведя к неизбежности выбора между эксплуатацией покорённых стран, подобно Римской империи — что плохо кончилось для Рима, и имперским перенапряжением, которое предшествовало распаду Британской империи.

 Примечания 

 Литература 
 David Keen. Useful Enemies: When Waging Wars Is More Important Than Winning Them. Yale University Press, 2012.  
 Gavin, Aaron''. Militant Liberalism and Its Discontents: On the Decolonial Origins of Endless War. PhD Dissertation, Cornell University, 2017.  

Война против терроризма
Политика США